Châteauneuf (Côte-d'Or)
 Châteauneuf (Loire)
 Châteauneuf (Saône-et-Loire)
 Châteauneuf (Savoie)
 Châteauneuf (Vendée)
 Châteauneuf-de-Bordette
 Châteauneuf-de-Chabre
 Châteauneuf-de-Gadagne 
 Châteauneuf-de-Galaure
 Châteauneuf-d'Entraunes 
 Châteauneuf-de-Randon
 Châteauneuf-de-Vernoux
 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine
 Châteauneuf-d'Oze
 Châteauneuf-du-Faou
 Châteauneuf-du-Pape
 Châteauneuf-du-Rhône
 Châteauneuf-en-Thymerais 
 Châteauneuf-Grasse
 Châteauneuf-la-Forêt
 Châteauneuf-le-Rouge
 Châteauneuf-les-Bains
 Châteauneuf-les-Martigues
 Châteauneuf-Miravail
 Châteauneuf-sur-Charente
 Châteauneuf-sur-Cher
 Châteauneuf-sur-Isère
 Châteauneuf-sur-Loire
 Châteauneuf-sur-Sarthe
 Châteauneuf-Val-de-Bargis
 Châteauneuf-Val-Saint-Donat
 Châteauneuf-Villevieille